Референдумы в Швейцарии проходили 9 февраля и 18 мая 2003 года. В феврале прошли референдумы по федеральной резолюции о реформировании процесса референдумов и по изменению кантональных вкладов в финансирование лекарственного обеспечения госпиталей. Оба были одобрены. 

В мае прошло 9 референдумов: по двум федеральным законам о Швейцарской армии и о гражданской обороне и по 7 народным инициативам. Рассматривались следующие инициативы: «да — справедливым арендным платам», «за одно воскресение в месяц без автомобильного транспорта — проба на четыре года», «здоровье должно быть доступно», «равные права для инвалидов», «электричество без атомной энергетики», «за продление запрета на новые атомные электростанции» и «за достаточное обеспечение профессионального образования». Оба закона были одобрены, а все девять инициатив — отклонены избирателями.

Результаты

Примечания 

Референдумы 2003 года
2003 год в Швейцарии
2003